The Last Laugh – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Last Laugh – film del 1913 diretto da Jess Robbins
 The Last Laugh – film del 1922 diretto da Bud Fisher
 L'ultima risata (Der letzte Mann; in inglese: The Last Laugh) – film del 1924 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Un'ultima risata (The Last Laugh) – film del 2019 diretto da Greg Pritikin